Семён Алексе́евич Трескуно́в (род. 14 ноября 1999, Москва) — российский киноактёр.

Биография 
Родился 14 ноября 1999 года в Москве. В 2010 году мать отвела 10-летнего Трескунова на пробы рекламы МТС, которые он прошёл. До этого был год тщетных попыток на различных рекламных кастингах. Зимой 2011 года ему предложили роль дублёра в фильме «Аварийное состояние» Всеволода Бенигсена. Однако, увидев Трескунова, режиссёр отдал ему всю роль, которая стала первой в его фильмографии. Далее последовала роль в фильме «Ночной гость» Станислава Назирова, где Трескунов сыграл сына главной героини — Кирилла. Летом того же года он сыграл в криминальном триллере Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» в роли беспризорника Карлика.

В 2011—2016 годах снялся более чем в 30 фильмах. Известен ролями в фильмах «Мамы», «Частное пионерское», в сериалах «Светофор» и «Семейный бизнес». В киноальманахе «Мамы» снялся в новелле «Операция М». В картине «Частное пионерское» Александра Карпиловского Трескунов сыграл главную роль — пионера Мишку Хрусталёва.

Снялся в фильмах «Шагал — Малевич» Александра Митты, «Третья мировая» Александра Котта, в сериале «Чёрные кошки».

В 2014 году на фестивале «Окно в Европу» впервые была показана картина Владимира Котта «На дне» по пьесе Максима Горького, где Трескунов сыграл Луку. Фильм был неоднозначно принят критиками.

Далее Трескунов снялся в криминальном фильме «Переводчик». Летом 2014 года в Москве закончились съёмки фантастической комедии Александра Войтинского «Призрак», где партнёром Трескунова по площадке стал Фёдор Бондарчук. Актёр исполнил роль «маменькиного сынка», презираемого одноклассниками, которого начинает преследовать призрак погибшего авиаконструктора. Работа в этой картине, вышедшей на экраны в марте следующего года, стала по признанию кинокритиков большим творческим достижением Трескунова.

В октябре 2015 года, Трескунов вместе с Алисой Кожикиной исполнили саундтрек к мультфильму «Крепость. Щитом и мечом».

В 2016 году вышел фильм «Хороший мальчик», где Трескунов сыграл главную роль.

В 2017 году окончил школу. Поступил во ВГИК на режиссёрский факультет, но не смог учиться из-за плотного съёмочного графика.

С 2017 по 2020 годы снимался в сериале «Ивановы-Ивановы», где исполнил одну из главных ролей. В 2019 году сыграл в сериале «Гранд» роль молодого управляющего отелем. В 2020 году вышел новый сериал «Зелёный фургон» с его участием.

В сентябре 2021 года репатриировался в Израиль.

5 апреля 2022 года женился на Аните Ахмадуллиной, о чём объявил в соцсетях.

Фильмография 

  — Аварийное состояние — Васенька
  — Ночной гость — Кирилл, сын Татьяны
  — Мамы — Саша, сын
  — Мосгаз — Серёжа Чеботарь
  — Няньки — мальчик Федя 
  — Обменяйтесь кольцами — Лёша, сын Веры
  — Обратная сторона Луны — Рыжий в детстве
  — Право на правду — Петя, сын Аржановского
  — Стальная бабочка — Карлик
  — Три товарища — Олег Костров в детстве
  — Частное пионерское — Мишка Хрусталёв
  — Всё сначала — Павел в детстве
  — Невидимки — эпизод
  — Операция «Кукловод» — Андрей
  — Студия 17 — Андрей, младший брат Ксюхи
  — Супер Макс — Антон, лучший друг Макса
  — Третья мировая — Петька, внук деда Максима
  — Чёрные кошки — Ромка, шпана
  — Шагал — Малевич — Лёва в детстве
 —, 2016 — Светофор — Ваня Гурин, беспризорник
  — Мальчики + девочки — Кот
  — На дне — Лука
  — Отмена всех ограничений — Кирилл, сын Ирины и Александра
  — Чемпионы — Боря, юный хоккеист
  — Аргентина — Лёшка Найдёнов (Аргентина), детдомовец
  — Переводчик — Максим, сын Льва
  — Призрак — Ваня Кузнецов, восьмиклассник
  — Семейный бизнес — Лёня
  — Частное пионерское 2 — Мишка Хрусталёв
  — Вышибала — Артём
  — Москва. Центральный округ — брат Никиты
  — София — Иван Грозный в юности
  — Хороший мальчик — Коля Смирнов
 —2020 — Ивановы-Ивановы — Данила Иванов
  — Доктор Рихтер — Дима
  — Рубеж — Алексей Шуров
  — Стань легендой! Бигфут Младший — Адам
  — Частное пионерское 3 — Мишка Хрусталёв
  — У ангела ангина — Чухна
  — Т-34 — Водитель Василий
  — Волшебник — Рома
  — Гранд (2 сезон) — Станислав Сырский
  — Зелёный фургон. Совсем другая история — Евгений Красавин
  — Глубже! — владелец порнобизнеса, экскурсовод
  — Смертельные иллюзии — Егор, администратор
  — Грозный — Иван Грозный в юности
  — Родные — Саня
  — Рашн Юг/Совершенно летние — Артём Дудин
  — Конец света — Демьян Баженов

Общественная позиция 
20 января 2021 года записал видеообращение в поддержку задержанного Алексея Навального. 23 января участвовал в акции протеста.

18 февраля 2021 года ответил режиссёру Никите Михалкову на осуждение российских артистов за участие в митингах. Михалков заявил, что не понимает артистов, которые поддерживают оппозицию, ведь они получают по 100—200 тыс. руб. за смену. Трескунов не согласился с мнением Михалкова и вызвал его на публичную дискуссию.

Критика 
Обозреватель «Афиши» Антон Долин об игре актёра в фильме «Призрак»:  Семён Трескунов не просто справляется со сложной ролью, но «крадёт шоу у самого Бондарчука», и юного актёра ждёт «большое светлое будущее». 

Согласна с такой оценкой и рецензент «Российской газеты» Сусанна Альперина: «…у Семёна Трескунова явно есть все задатки, чтобы стать Юрием Никулиным нашего времени».

В свою очередь, кинокритик «Коммерсанта» Лидия Маслова находит игру актёра даже чересчур профессиональной, поскольку ему удалось создать «…такой убедительный образ неприятного нытика и задрота, что поскорей хочется отправить этого отрока куда-нибудь подальше во Вселенную — либо за штурвалом ещё не испытанного самолёта, как это происходит в фильме, либо, ещё лучше, в каком-нибудь специальном грузовом отсеке межконтинентальной баллистической ракеты».

Награды 
 Диплом за лучший актёрский дуэт с Егором Клинаевым в фильме «Частное пионерское» на XVII Фестивале визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» (2013).
 Бронзовая статуэтка «Кораблик» в номинации «Лучший мальчик-актёр» на XXI Международном кинофестивале «Алые паруса» в Артеке за роль в фильме «Частное пионерское» (2013).
 Победитель в номинации «Лучший детский актёр» на XXIII Международном кинофестивале «Алые паруса» в Артеке за роль в фильме «Частное пионерское 2» (2015).
 Приз в номинации «Надежда» на IX российском открытом кинофестивале «Мужская роль» имени И. И. Мозжухина в Пензе за роль в фильме «Хороший мальчик» (2016).

Примечания

Ссылки 
 вМесте — Семён Трескунов 23 марта 2020

Дети-актёры России